Izzo est un patronyme italien porté notamment par :
 Alberto Izzo (1932-2019), architecte italien ;
 Anna Izzo, artiste italienne contemporaine ;
 Armando Izzo (1992-), footballeur italien ;
 Clara Izzo (1987-), joueuse italienne de volley-ball ;
 Jean-Claude Izzo (1945-2000), écrivain français.
 Lorenza Izzo, (1992-), mannequin et actrice chilienne ;
 Ryan Izzo (1995-), joueur américain de football américain ;
 Simona Izzo (1953-), actrice, réalisatrice et scénariste italienne.

Homonymie de patronyme italien